Финал Кубка СССР по футболу 1976 состоялся 3 сентября 1976 года. Тбилисское «Динамо» разгромило ереванский «Арарат» со счётом 3:0 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Тбилисское «Динамо» и ереванский «Арарат» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они 3 раза сходились на различных стадиях этого турнира: в двух случаях дальше проходило «Динамо», в одном — «Арарат».

Первый голевой момент в матче был создан футболистами «Арарата» в самом его начале, когда рванувший в штрафную Хорен Оганесян принял неожиданную для соперника и точную передачу с правого фланга Назара Петросяна. Однако мяч после удара Оганесяна угодил в перекладину и отскочил в поле, где был выбит защитником «Динамо». На 7-й минуте тбилисцы организовали ответную атаку, но на завершающей стадии Реваз Челебадзе с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот. К середине первого тайма игра выравнялась: ереванцы больше контролировали мяч, а тбилисцы отвечали острыми атаками. На 27-й минуте был открыт счёт в матче. Челебадзе сделал навес в штрафную площадь ереванцев при исполнении штрафного удара, Давид Кипиани в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку ворот «Арарата». Оставшаяся часть первого тайма прошла в обоюдных атаках, не приведших к результату.

После перерыва футболисты «Арарата» контролировали мяч, пытаясь организовывать атаки, но им не удавалось войти в штрафную соперника и приходилось уповать на удары со средней дистанции. Тбилисцы же, укрепив оборону, делали ставку на прорывы впереди Кипиани или Владимира Гуцаева. Один из таких прорывов принёс свой результат, когда на Гуцаеве были нарушены правила в штрафной противника. Судья указал на точку, и Пируз Кантеладзе на 64-й минуте реализовал пенальти, увеличив разрыв в счёте (2:0). Через 4 минуты Челебадзе, воспользовавшись ошибкой защитника «Арарата», ударом низом делает счёт разгромным, который не изменился до финального свистка. Тбилисское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1976
СССР
Матчи ФК «Динамо» Тбилиси
Матчи ФК «Арарат» Ереван
События 3 сентября
Сентябрь 1976 года
1976 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве